Михаи́л Неча́ев:
 Нечаев, Михаил Владимирович (1952—2007) — деятель российских спецслужб, генерал-полковник.
 Нечаев, Михаил Ефимович (1916—1942) — Герой Советского Союза.
 Нечаев, Михаил Сергеевич (род. 1978) — российский химик-органик, профессор РАН.